Emerson steht für:
 Emerson (Name) (Émerson), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Emerson Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Emerson-Effekt, Phänomen bei der Photosynthese
 Emerson-Reaktion, Methode zur Molekülidentifizierung

Emerson ist der Name folgender

Musikgruppen:
 Emerson String Quartet, Streichquartett
 Emerson, Lake and Palmer, Rockband

Unternehmen:
 Emerson Electric Company, US-amerikanischer Energietechnikhersteller
 Emerson Radio, US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik, aktuell Teil von Funai
 Emerson Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Emerson (Arkansas), Columbia County
 Emerson (Florida), Hillsborough County
 Emerson (Georgia), Bartow County
 Emerson (Illinois), Whiteside County
 Emerson (Iowa), Mills County
 Emerson (Kentucky), Lewis County
 Emerson (Michigan), Chippewa County
 Emerson (Missouri), Marion County
 Emerson (Nebraska), Dixon, Dakota und Thurston County
 Emerson (New Jersey), Bergen County
 Emerson (New York), Cayuga County
 Emerson (North Carolina), Bladen County
 Emerson (North Dakota), Dunn County
 Emerson (Ohio), Jefferson County
 Emerson (Oregon), Wasco County
 Emerson (Pennsylvania), Bedford County
 Emerson (Texas), Terrell County
 Emerson (Vermont), Windsor County
 Emerson (West Virginia), Raleigh County
 Emerson City, Jefferson County, Illinois
 Emerson Corner, Somerset County, Maine
 Emerson Hill, Richmond County, New York
 Emerson Junction, Cascade County, Montana
 Emerson Park, Ware County, Georgia
 Emerson Place, Harris County, Texas
 Emerson Station, Alpena County, Michigan

weitere Orte:
 Emerson (Manitoba), Ort in Kanada
 Mount Emerson, Berg im Viktorialand, Antarktika

geografische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Emerson Run, Fließgewässer im Lackawanna County, Pennsylvania
 Emerson Runaround, Fließgewässer im Penobscot County, Maine
 Emerson Pond, See im Cheshire County, New Hampshire
 Emerson Island, Insel im Keweenaw County, Michigan
 Emerson Mine, Mine im Weld County, Colorado
 Emerson Quarry, Mine im Whiteside County, Illinois

im NRHP gelistete Objekte:
 Emerson Apartments, Portland, Oregon, ID-Nr. 99001714
 Emerson Bromo-Seltzer Tower, Baltimore, Maryland, ID-Nr. 73002184
 Emerson Electric Company Building, St. Louis, Missouri, ID-Nr. 86003138
 Emerson Hall, Beloit, Wisconsin, ID-Nr. 79000109
 Emerson Heights Historic District, Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 10000125
 Emerson Hough Elementary School, Newton, Iowa, ID-Nr. 02001232
 Emerson Place, Watertown, New York, ID-Nr. 03000241
 Emerson Site, Pin Hook, Texas, ID-Nr. 78002968
 Capt. Oliver Emerson Homestead, Methuen, Massachusetts, ID-Nr. 84002347
 Ezekiel Emerson Farm, Rochester, Vermont, ID-Nr. 01001284
 Ralph Waldo Emerson House, Concord, Massachusetts, ID-Nr. 66000365
 Emerson-Franklin Poole House, Wakefield, Massachusetts, ID-Nr. 89000685
 Emerson-Holmes Building, Macon, Georgia, ID-Nr. 71000254
 The Emerson, New York City, ID-Nr. 09000634

Siehe auch:
 Emerson Branch
 Emerson Brook
 Emerson Creek
 Emerson College (Begriffsklärung)
 Emerson Heights
 Emerson Lake
 Emerson Township
 Emmerson